Os termos bioenergia, energia vital ou simplesmente energia têm sido usados por muitas culturas e doutrinas através da história humana, possuindo definições muitas vezes complexas e extremamente abstratas. Alguns definiriam a bioenergia, por exemplo, como sendo a energia ou ligação permanente que une o corpo e a mente (ou espírito). Pode, também, ser considerada uma forma de vitalismo. Outros a definiriam como a força cósmica que descreve a união de todas as coisas no universo. Outros ainda a considerariam como sendo qualquer forma de energia que foi transformada ou metabolizada por seres vivos, ou simplesmente energia não imanente.

Diversas práticas esotéricas, de medicina alternativa, de espiritualismo e pseudociência fazem referência a bioenergia. Pode-se citar uma vasta lista de sinónimos referentes a bioenergia: acasa, axé, bioplasma (V.S. Grischenko), chi ou qi, energia astral, energia biopsíquica, energia vital, entropia negativa (Schroedinger), fluido magnético ou magnetismo animal (Mesmer), fluido psíquico, fluido vital (Kardec), força etérica (Radiestesia), força vital (Hahnemann), libido (Freud), luz astral (Blavatsky), od (Reichenbach), orgônio (Reich), prana, sincronicidade (Jung).

A Visão Reichiana
Segundo Wilhelm Reich, a bioenergia pode ser trabalhada visando a se atingir a homeostasia psicossomática através da regulação de fluxos energéticos.

Ver também 

 Vitalismo
 Problema mente-corpo
 Psicoenergia

mente-corpo
Escolas esotéricas do pensamento
Esoterismo
Espiritualidade
Medicina alternativa
Pseudociência
Terapias alternativas
Vitalismo
!Artigos com expressões evasivas ou atribuições vagas